Кобза́рський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Кобзарський провулок — провулок у місті Дрогобич Львівської області.
 Кобзарський провулок — провулок у місті Київ.
 Кобзарський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки